Святой Себастьян:
 Святой Себастьян (ок. 256—288) — римский легионер, христианский святой, почитаемый как мученик.
 «Святой Себастьян» — три картины Андреа Мантеньи.
 «Святой Себастьян» — картина Рафаэля.
 «Святой Себастьян» — картина Пьетро Перуджино.
 «Святой Себастьян» — картина Антонелло да Мессины.
 «Святой Себастьян» — картина Тициана.

См. также